Ло́бел () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Лобел, Арнольд (1933—1987) — американский детский писатель.
 Лобел, Арт (род. ок. 1935) — канадский кёрлингист.

См. также 
 Лобель